

Hydronymes 
 Le río Tigre est le nom donné au Chili pour le río Engaño argentin, rivière coulant dans les deux pays, en Patagonie ;
 Le río Tigre est une rivière du Pérou ;
 Le río Tigre est une rivière du Venezuela.

Homonymie de toponyme